

Toponyme

Lieux appelés « Magny » 
 Magny, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Vincy-Reuil-et-Magny
 Magny, commune française d'Eure-et-Loir
 Magny, ancienne commune française de Moselle, aujourd'hui intégrée à Metz
 Magny, ancienne commune française de la Nièvre, aujourd'hui intégrée à Magny-Cours
 Magny, commune française du Haut-Rhin
 Magny, commune française de l'Yonne

Lieux dont le nom commence par « Magny » 
 Magny-Châtelard, commune française du Doubs
 Magny-Cours, commune française de la Nièvre
 Magny-Danigon, commune française de la Haute-Saône
 Magny-en-Bessin, commune française du Calvados
 Magny-en-Vexin, commune française du Val-d'Oise
 Magny-Fouchard, commune française de l'Aube
 Magny-Jobert, commune française de la Haute-Saône
 Magny-la-Campagne, commune française du Calvados
 Magny-la-Fosse, commune française de l'Aisne
 Magny-Lambert, commune française de la Côte-d'Or
 Magny-la-Ville, commune française de la Côte-d'Or
 Magny-le-Désert, commune française de l'Orne
 Magny-le-Freule, commune française du Calvados
 Magny-le-Hongre, commune française de Seine-et-Marne
 Magny-lès-Aubigny, commune française de la Côte-d'Or
 Magny-les-Hameaux, commune française des Yvelines
 Magny-lès-Jussey, commune française de la Haute-Saône
 Magny-lès-Villers, commune française de la Côte-d'Or
 Magny-Lormes, commune française de la Nièvre
 Magny-Montarlot, commune française de la Côte-d'Or
 Magny-Saint-Médard, commune française de la Côte-d'Or
 Magny-sur-Tille, commune française de la Côte-d'Or
 Magny-Vernois, commune française de la Haute-Saône
 Voir aussi :

Patronyme 

 Claude-Edmonde Magny (Edmonde Vinel, 1913-1966), critique littéraire français ;
 Colette Magny (1926-1997), auteur-compositeur-interprète français ;
 Francis Magny (1939-2022), footballeur français ;
 Joël Magny (1946-2017), critique français et historien du cinéma ;
 Modeste Magny (1812-1879), célèbre cuisinier français ;
 Neil Magny (né en 1987), pratiquant de MMA américain ;
 Olivier de Magny (1529-1561), poète français.

Voir aussi 
 , lieux dont le nom commence par « Le Magny ».
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France